Pülón az ókori Egyiptomban alkalmazott templomkapu-típus 
 Pilon (építészet) az ókori pülónról elnevezett oszlopos építészeti elem
 Pilon (hídépítés) a hídépítésben alkalmazott tartószerkezeti elem
 Elektromos távvezetékek tartóoszlopa
 Repülőgépek külső terhek rögzítésére szolgáló függőleges tartószerkezeti eleme
 Repülőgépversenyek során a pálya részét képező oszlopok, kapuk